Сиделевка:
 Сиделевка (Курская область), Россия
 Сиделевка (Черниговская область), Украина.